Herme (Grieks godenbeeld)
 Hermé (Seine-et-Marne, Frankrijk)